Галия (, перевод Галера) — югославская и сербская рок-группа из города Ниш. Ядром группы являются братья Ненад Милосавлевич (вокал, акустическая гитара, губная гармоника) и Предраг Милосавлевич (вокал, тексты песен). Первые альбомы группы были ориентированы на прогрессив-рок, но в середине 1980-х группа перешла к звуку, ориентированному на мейнстрим, и достигла популярности в поздние 1980-е и ранние 1990-е.

История группы

1970-е и 1980-е 
Группа была организована в 1976 году бывшими членами группы Dva Lustera (Две Люстры). Первый состав Галии включал Ненада Милосавлевича (гитара и вокал), Горана Любисавлевича (гитара), Предрага Бранковича (бас-гитара), Ненада Танчича (ударные) и Бранислава Стаменковича (клавишные). Группа получила название по одноимённому известному нишскому ресторану. Танчич вскоре оставил группу в связи со службой в армии и был заменен Бобаном Павловичем, который на протяжении последующих лет остался одним из немногих постоянных членов группы. В 1978-м с новым клавишником Зораном Станковичем Галия побеждает на Гитариаде в городе Зайечар (Зајечар). Несколькими месяцами позднее они выступают на Омладинском (молодёжном) фестивале в Суботице с Любодрагом Вукадиновичем в качестве клавишника. В этом же году группа своим выступлением открывает проведение Смак тура.

В 1979 году группа выпустила дебютный альбом Prva plovidba (Первое Плавание). Предраг Милосавлевич, брат Ненада Милосавлевича, появился на альбоме в качестве вокалиста и гостя, он же написал и большинство текстов песен с альбома. Альбом содержал хиты «Avanturista» («Авантюрист»), «Gospi» («Госпоже») и «Decimen». После выступления группы на рок-концерте группы Bijelo dugme на стадионе Партизан, Любисавлевич, Бранкович и Вукадинович покинули группу. Бас-гитарист Зоран Радосавлевич, гитарист Душан Радивоевич и клавишник Небойша Маркович стали новыми членами группы.

Альбом Druga plovidba (Второе Плавание) был записан в 1979-м. Его продюсировал гитарист группы Gordi Златко Манойлович. Druga plovidba стал первым альбомом, представившим Предрага Милосавлевича постоянным членом группы. В 1980-м группа выступала на Сплитском фестивале, на стадионе Poljud вместе с тринадцатью другими группами. В этот период Галия достигла крупного успеха у публики в Боснии и Герцеговине, где до начала балканской войны имела наибольшее число поклонников. Бобан Стаменкович оставил группу в 1980-м и был заменен Зораном Стаменковичем. Тем же летом они выступали в Макарской, а в последующие годы выступления в этом хорватском городе стали регулярными.

В 1982-м вышел альбом Ipak verujem u sebe (Все же, верю в себя) с хитами «Još uvek sanjam» («Все ещё мечтаю») и «Burna pijana noć» («Бурная пьяная ночь»). В начале 1982 года в группу вернулся Бобан Павлович. В 1983-м Галия играла перед началом концерта Джо Кокера в белградском зале Пионир, а 10 июня 1983-го они одержали большой концерт на белградском стадионе Ташмайдан с группами Потоп и Кербер на разогреве. Вскоре лидер Потопа клавишник Саша Локнер стал членом Галии. В октябре они записали свой четвёртый студийный альбом Bez naglih skokova (Без резких колебаний). Альбом был записан в Манчестере под продюсированием бас-гитариста группы Nightwing Гордона Роули, который ранее работал с другой нишской группой Кербер, и был смикширован в Калифорнии. На диске не оказалось особых хитов.

В конце 1983-го Галия получила признание за «Лучшее живое выступление на побережье» от молодёжи Сплита. В течение года группа проводила регулярные выступления в нишском клубе Muzički klub 81. В том же году Локнер ушёл в группу Бајага и Инструктори и был заменен на Александра Ралева. Жан-Жак Роскам, бельгиец заирского происхождения, в прошлом член группы Peđa D’Boy Band, вскоре примкнул к Галии в качестве соло-гитариста. В 1986-м группа выпустила альбом Digni ruku (Подними руку). На альбоме была представлена песня Роскама «Winter’s Coming», с текстом, написанным певцом группы Vaya Con Dios Дани Клейном.

Клавишник и флейтист Братислав Бата Златкович и поэт-песенник Радоман Каньевац внесли свежие идеи в группу. Каньевац предложил идею выпуска альбома (трилогии) о проблемах переходного периода в Югославии. Альбом Daleko je Sunce (Далеко Солнце), названный по роману Добрицы Чосич, представил множество гостей-музыкантов: Корнелие Ковач, Саша Локнер, Ненад Стефанович «Японец», Иван Вдович, духовой оркестр Фейята Сейдича и др. Песни были названы по трудам писателей Добрицы Чосича, Бранко Чопича, Иво Андрича, Лазе Лазаревича и Алексы Шантича. Наибольшими хитами альбома были баллада «Da li si spavala» («Спала ли ты») и песня в стиле фолк «Mi znamo sudbu» («Мы знаем судьбу»). Прочими хитами были «Intimni odnosi» («Интимные отношения»), «Orlovi rano lete» («Орлы рано встают на крыло») и «Kao i obično» («Как обычно»). Песня «Zebre i bizoni» («Зебры и бизоны») была посвящена загадке нахождения Йосипа Броза Тито на Брийонах, и слова только этой песни не были напечатаны на внутренней стороне обложки альбома.

После выхода Daleko je Sunce, Зоран Радосавлевич оставил группу и был заменен на Предрага Милановича. Вторая часть трилогии, Korak do slobode (Шаг до свободы) вышла в свет в 1989 году. Альбом продюсировал Саша Хабич. Песня «Sloboda» («Свобода») вышла с вокалом фронтмена группы Кербер Горана Шепа. В числе хитов альбома были «Na tvojim usnama» («На твоих устах»), «Kopaonik», «Korak do slobode» и «Kad me pogledaš» («Когда на меня взглянешь»). Регги песня Роскама «Ljubavna pesma» («Любовная песня») содержала ироническую лирику по поводу растущего национализма в Югославии. В том же году Ненад Милосавлевич получил премию «Композитор года» на фестивале MESAM, хотя Златкович оставался основным автором произведений группы. Вскоре к группе примкнул новый бас-гитарист Душан Караджич.

1990-е 
В начале 1990-го Галия вместе с группами Рибля Чорба, Валентино, Виктория и Баяга и Инструкторы выступала на трехдневном концерте в Тимишоаре. В том же году вышел сборник Još uvek sanjam (Najveći hitovi) с новыми записями некоторых из старых песен. Во время проведения первых многопартийных выборов в Югославии Галия записала промозапись с песнями «On je isti kao on» («Он такой же, как и он», сравнивавшей Йосипа Броза Тито и Слободана Милошевича), «Ti si moja jedina Partija» («Ты моя единственная партия»), «Posle svega» («После всего») и «Komunista» («Коммунист», с вокалом цыганского певца Шабана Байрамовича). Из-за политической цензуры запись так и не увидела свет. Альбомом Istorija, ti i ja (История, ты и я), вышедшим в 1991 году, трилогия была завершена. Альбом, который продюсировал член группы Валентино Никша Братош, содержал несколько крупнейших хитов группы: «Skadarska» («Скадарска улица»), «Trube» («Трубы»), «Da me nisi» («Если бы ты не»), «Trava» («Трава») и «Seti se maja» («Помни май»). Вскоре после выхода альбома, Роскам покинул группу по причине нарастающей напряженности в стране. Его сменил Драгутин Яковлевич. В июне Галия играла на разогреве перед концертом Боба Дилана в Земуне. В августе группа одержала свой последний концерт в Сараево.

Группа в новом составе выпустила сборник Ni rat ni mir (Odlomci iz trilogije) (Ни война, ни мир (Отрывки из Трилогии)), состоявший из песен из трилогии и двух новых песен «Pravo slavlje» («Право славие», игра слов на тему славянства и православия) и «Na Drini ćuprija» («Мост на Дрине»). Сингл с этими двумя песнями раздавался в качестве презента публике на концерте в белградском Сава Центре. На следующий год музыканты провели новый концерт в Сава Центре, приуроченный к столетию существования Сербского литературного сообщества. Они записали другой подарочный сингл, названный Jednom u sto godina (Раз в сто лет), кавером песни группы Film «Mi nismo sami» («Мы не одиноки») и кавером песни группы Indexi «Sanjam» («Вижу сны»), с записью голоса Иво Андрича на последнем. В начале 1993 года Златкович ушёл из группы. Оливер Йездич стал новым клавишником группы, а Братислав Милошевич стал новым бас-гитаристом.

Новый альбом Karavan (Караван) был записан на Кипре под продюсированием Саши Хабича. После выхода альбома, Каньевац завершил сотрудничество с группой. В течение летнего тура альбом был представлен на большом количестве бесплатных концертов, один из которых был проведен в парке перед белградским Старым двором. В то же время Галия начала продвигать Социалистическую партию Сербии, что спровоцировало критику в рядах поклонников, прозвавших Галию — «государственной» группой.

В 1996 году вышел альбом Trinaest (Тринадцать). Кроме текстов Предрага Милосавлевича, на альбоме были представлены песни на стихи Бранко Радичевича, Стевана Раичковича и Петра Пайича. На следующий год группа выпустила сборник Večita plovidba (Вечное плавание) и студийный альбом Voleti voleti (Любить любить). Запись концерта, проведенного в Зале Чаир в Нише 8 марта 1988 года была выпущена в виде концертного альбома Ja jesam odavde (Я здешний). Тем вечером группа выступала в следующем составе: Ненад Милосавлевич (акустическая гитара и вокал), Саша Ранджелович (гитара), Драгутин Яковлевич (гитара), Саша Локнер (клавишные), Бобан Павлович (ударные) и Славиша Павлович (бас-гитара). В 1999 группа выпустила альбом Južnjačka uteha (Утеха южан) с кавер-версиями песен сербской народной музыки. Альбом был записан без участия Предрага Милосавлевича.

2000-е 

В 2005 году группа выпустила альбом Dobro jutro, to sam ja (Доброе утро, это я) в следующем составе: Ненад Милосавлевич (вокал), Предраг Милосавлевич (вокал), Драгутин Яковлевич (гитара), Ян Врба (клавишные), Бобан Павлович (ударные) и Славиша Павлович (бас-гитара). На альбоме в качестве гостей выступили Лаза Ристовски, Александра Ковач и Кристина Ковач. На следующий год ПГП-РТС выпустило сборник лучших песен Najveći hitovi, содержащий прошедшие цифровой ремастеринг восемнадцать песен, охвативших временной период за всю историю существования группы.

В 2009 году, с целью отметить 30-летие с момента выхода дебютного альбома Prva plovidba, 3 ноября группа выпустила сборник Oženiše me muzikom (Оженили меня музыкой), представляющий двойной сборный альбом, содержащий 33 песни, записанные ранее на виниле в период с 1979 по 1996 годы и DVD, названный Kamera kao svedok (Камера как свидетель) с 19 клипами группы, записанными в тот же период.

2010-е 
В мае 2010 года группа завершила запись своего последнего по времени студийного альбома Mesto pored prozora (Место у окна). Название для альбома было выбрано из числа четырёх вариантов, предложенных поклонниками в ходе голосования по электронной почте. Mesto pored prozora вышел в свет в октябре 2010 года. Клипы на песни «Zločin i kazna» («Преступление и наказание»), где сыграл актёр Срджан Тодорович, и «Čuvam ti mesto pored prozora» («Держу тебе место у окна») были режиссированы Алексом Гайичем.

В мае 2011 года, после двадцатилетнего перерыва, группа вновь выступила в Сараево.

Группа отметила 35-летие карьеры двумя концертами в Сава Центре 22 и 23 октября 2011 года, где были исполнены известнейшие баллады группы в новой аранжировке. В концертах поучаствовали многочисленные гости: телеведущий Иван Иванович, бывший член группы Жан жак Роскам, актёр Горан Султанович, актриса Слобода Мичалович Четкович, исполнительница народной музыки Биляна Крстич, рок-музыкант Кики Лесендрич, поп-музыкант Владо Георгиев, актёр Вук Костич и другие.

Вклад 
В 2011 году песня «Još uvek sanjam» слушателями Радио Белград была названа в числе 60 величайших песен, выпущенных ПГП-РТБ/ПГП-РТС.

Дискография 
 Prva plovidba (1979)
 Druga plovidba (1980)
 Ipak verujem u sebe (1982)
 Bez naglih skokova (1984)
 Digni ruku (1986)
 Daleko je Sunce (1988)
 Korak do slobode (1989)
 Istorija, ti i ja (1991)
 Karavan (1994)
 Trinaest (1996)
 Voleti voleti (1997)
 Južnjačka uteha (1999)
 Dobro jutro, to sam ja (2005)
 Mesto pored prozora (2010)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на MySpace
 Официальный канал на YouTube

Рок-группы Сербии
Группы прогрессивного рока из Сербии
Рок-группы Югославии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1976 году